SBC může znamenat:

 Southwestern Bell Corporation, nyní AT&T Inc.
 Seattle's Best Coffee
 Swiss Broadcasting Corporation
 Scottish Borders
 Jižní baptistická konvence (Southern Baptist Convention)
 koncentrace hydrogenuhličitanů (standard bicarbonate concentration)
 Session Border Controller
 Spirální galaxie s příčkou
 SBC (kodek)
 Jednodeskový počítač (single-board computer)
 Smart Bitrate Control v kodeku DivX
 Curtiss SBC Helldiver